Hatillo o El Hatillo puede referirse a:

Colombia
Hatillo de Loba, municipio del departamento de Bolívar, en Colombia.
Hatillo, vereda del departamento de Santander, en Colombia.

Costa Rica
Hatillo, distrito del cantón de San José, provincia de San José, en Costa Rica.

Puerto Rico
Hatillo, municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye el barrio del mismo nombre, Hatillo.
Hatillo, es también un barrio en el municipio de Añasco.

República Dominicana
Hatillo, municipio de la provincia de San Cristóbal.

Venezuela
El Hatillo, es un municipio del estado Miranda, Venezuela.
El Hatillo, capital del municipio anterior.